Вязниковский уезд — административная единица во Владимирской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1929 годах. Уездный город — Вязники.

География 
Уезд был расположен на северо-востоке Владимирской губернии.
Граничил с Шуйским и Ковровским уездами на западе, Гороховецким на востоке и Судогодским на юге, а также с Костромской губернией на севере. Занимал площадь в 4 124,5 км² (3 624,3 вёрст²), в том числе под озёрами 14,7 вёрст². В 1926 году после ликвидации Гороховецкого уезда площадь уезда составляла 5 337 км².

Располагался на части территорий современных Вязниковского, Ковровского, Гороховецкого и Селивановского районов Владимирской области, Южского и Палехского районов Ивановской области.

Река Клязьма перерезает уезд на две части. Северная сторона уезда, то есть лежащая на левой стороне реки Клязьмы, низменная и имеет много болот, а южная сторона, лежащая на правой стороне Клязьмы, возвышенная. Река Клязьма была судоходна. На ней три пристани: в городе Вязниках, Мстёре и Холуе. Река Теза была судоходна от Холуя до города Шуи. По реке Луху сплавляют лес.

История 
Уезд был образован в 1778 году в составе Владимирского наместничества (с 1796 — Владимирской губернии) из частей территорий Владимирского уезда (Палешская волость, Ярополческий стан, Ярополческая волость), Суздальского уезда (Стародуб-Ряполовский стан — современный Южский район) и Муромского уезда (Замотринский погост).

24 мая 1921 года в состав Шуйского уезда Иваново-Вознесенской губернии переданы Вареевская, Груздевская, Мугреевская, Палеховская и Южская волости. В 1924 году в состав уезда вошла большая часть упразднённого Гороховецкого уезда. 12 января 1925 года к Шуйскому уезду присоединены Пестяковская и Верхне-Ландеховская волости бывшего Гороховецкого уезда.

В 1929 году уезд преобразован в Вязниковский район в составе Владимирского округа вновь образованной Ивановской Промышленной области.

Население 
По переписи 1897 года в уезде было 86 352 жителей (38 259 мужчин и 48 093 женщин). По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 151 628 человек, из них городское — 72 864 человек.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 14 волостей

В 1926 году в состав уезда входило 9 укрупнённых волостей:
 Больше-Григоровская
 Воскресенская
 Вязниковская
 Гороховецкая
 Мстерская
 Никологорская
 Олтушевская
 Сарыевская
 Сергиево-Горская

Населённые пункты 
По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты уезда:

Экономика 
В 1882 году в уезде было 22 фабрики, преимущественно льнопрядильные, полотняноткацкие и бумагопрядильные. Писчебумажная фабрика была одна, винокуренных заводов — 2; полотняноткацкая фабрика Сенькова открыта ещё в 1765 году. Число рабочих на фабриках более 7 тыс. человек.
 
Крупнейшие фабриканты: Демидовы, Сеньковы, Елизаровы. С 1907 года в уезде действует вязниковское общество льнопромышленников.

В уезде развито садоводство, преимущественно разводятся вишни.

Вязниковский уезд, особенно с. Палех, Мстера и Холуйская слобода, славится с давних лет своими иконописцами. Главные торговые пункты уезда — с. Никологорское и Южа.

Примечания

Ссылки 
 
 Список населенных мест Вязниковского уезда
 Старые карты Вязниковского уезда

Уезды Владимирской губернии